

Arte
La madre – titolo alternativo con il quale viene menzionata l'opera Arrangiamento in grigio e nero, ritratto n. 1

Cinema
La madre – film diretto da Ricardo de Baños (1912)
La madre – film diretto da Baldassarre Negroni (1913)
La madre (Mat) – film diretto da Vsevolod Pudovkin (1926)
La madre – film diretto da Felipe Casanova e Angel Madrigal (1979)
La madre (Mat) – film diretto da Gleb Panfilov (1989)
La madre – cortometraggio diretto da Miguel Bardem (1995)
La madre – cortometraggio diretto da Ruggero Dipaola (1997)
La madre – cortometraggio diretto da Jean-Marie Straub (2012)
La madre (Mama) – film diretto da Andrés Muschietti (2013)
La madre – film diretto da Angelo Maresca (2014)
La madre – film diretto da Alberto Morais (2016)

Letteratura
La madre – romanzo di Maksim Gor'kij (1907)
La madre – romanzo di Grazia Deledda del 1920
La madre – novella di Italo Svevo del 1926

Teatro
La madre – dramma di Bertolt Brecht del 1931

Televisione
La madre – serie TV messicana diretta da Wiebaldo López (1980)
La madre – telenovela colombiana in 118 episodi di 30' diretta da Pepe Sánchez (1998)

Pagine correlate 
Madre (disambigua)
Mia madre